Басса — многозначный термин.
 Басса (народ) — народ Либерии.
 Басса — перевал на Кавказе.
 Басса (письмо) — письменность языка басса.
 Басса (язык) — один из нигеро-конголезских языков, распространённый в Либерии и Сьерра-Леоне.

Персоналии 
 Басса, Фидель (род. 1962) — колумбийский боксёр.
 Басса, Феррер (между 1285 и 1290—1348) — каталонский художник, миниатюрист.

См. также